Richard Volkmann kan syfta på bland andra:

* Richard von Volkmann (1830–1889), tysk kirurg och skriftställare
 Richard Volkmann (1832–1892), tysk klassisk filolog